Города Чада () — список наиболее крупных населённых пунктов Чада. В табличной форме списка приведено десять крупнейших городов государства. По данным интернет-сайта World Gazeteer, в Чаде есть 43 города с численностью более 2 000 человек.

Географическое расположение крупнейших городов 

</center>

Список городов Чада

Примечания

Ссылки 

 
Чад
Списки:Чад